Taramelli är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Antonio Taramelli (1868–1939), italiensk arkeolog
 Torquato Taramelli (1845–1922), italiensk geolog

Italienska efternamn